Il doppio  dell'Aberto Santa Catarina De Tenis 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Franco Ferreiro e André Sá erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Marin Draganja e Dino Marcan hanno battuto in finale Blaž Kavčič e Antonio Veić 6–2, 6–0.

Teste di serie

  Paul Capdeville /  Marcel Felder (semifinali)
  Rodrigo Grilli /  Andre Miele (semifinali)

  Marin Draganja /  Dino Marcan (campioni)
  Blaž Kavčič /  Antonio Veić (finale)

Tabellone

Note 
 

Aberto Santa Catarina De Tenis 2012